Синди Кокс (, настоящее имя Бренда Грислау, , ) — американская порноактриса, лауреатка премии XRCO Award.

Биография 
Родилась 21 июня 1970 года на Лонг-Айленде. Была единственным ребёнком в семье. Бросив школу, в течение восьми лет работала наборщиком на печатной машинке на Лонг-Айленде. Затем вышла замуж за Роберта Бэнкса (сценическое имя — Рич Робертс) и вместе с мужем переехала в Южную Калифорнию, чтобы попытать счастья в порноиндустрии. Первоначально работала в топлес-барах в округе Ориндж. Затем дебютировала в качестве порноактрисы в 1994 году, в возрасте 24 лети начала активно сниматься. Сначала играла только в лесбийских сценах, но позже стала сниматься и с мужчинами, в том числе в межрасовых сценах. В 1997 году получила XRCO Award в категории «невоспетая сирена».

1 мая 2000 года вышла замуж второй раз — за порноактёра и кинематографиста Барри Вуда, который в 2004 году был введён в Зал славы AVN. Сама Синди такой чести не удостоилась, но в 2002 году получила AVN Awards в номинации «лучшая лесбийская сцена». Была контрактным исполнителем Wicked Pictures. Девушка открыто признаёт, что ей больше нравится сниматься с женщинами, а не с мужчинами. С мужчинами она работает только в высокобюджетных, качественных постановках. Кокс — одна из немногих порнозвёзд 1990-х годов, отказавшихся исполнять анальный секс. В 2004 году актриса родила сына; 24 марта 2018 года овдовела.

Награды и номинации 
 1997: XRCO Award — «невоспетая сирена»
 2002: AVN Awards — «лучшая лесбийская сцена — видео», Where the Girls Sweat 5 (вместе с Хлоей, Тейлор Сент-Клэр и Фелесией)

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами